Понятието битка за Смоленск може да се отнася за един от следните воъръжени сблъсъци в историята на Русия:

 Битка при Смоленск (1812) – сражение на руските войски с армията на Наполеон I Бонапарт.
 Битка при Смоленск (1941) – сражение между съветски и германски войски, които завземат Смоленск.
 Битка при Смоленск (1943) – известна още като операция „Суворов“, довела до освобождаване на града от нацистите.

История на Смоленск